Gontaut-Biron steht für:
 Gontaut-Biron (Familie), französische Adelsfamilie

Gontaut-Biron ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Armand de Gontaut-Biron (1663–1756), französischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Louis Antoine de Gontaut-Biron (1701–1788), französischer Adliger, Marschall von Frankreich